Бекстрём () — шведская фамилия. Известные носители:

 Бекстрём, Альберт Густавович (1872—1919) — российский филолог, педагог.
 Бекстрём, Анника (1927—2022) — шведский переводчик, писатель.
 Бекстрём, Барбро (1939—1990) — шведский скульптор.
 Бекстрём, Ларс Никлас (род. 1987) — шведский хоккеист, нападающий.
 Бекстрём, Никлас Оскар (род. 1978) — финский хоккеист, вратарь.